Гульфайрус Мансуровна Исмаи́лова  (15 декабря 1929 года — 12 мая 2013 года) — советская и казахская художница и актриса. Заслуженный деятель искусств Казахской ССР (1965), народный художник Казахской ССР (1987).

Биография 
Родилась в 1929 году в Алма-Ате. Настоящее имя — Конарбаева Кульпаш Тансыкбаевна. Гульфайрус в раннем детстве удочерил Мансур Исмаилов, она стала старшей из его пятерых детей.

В 1949 году окончила Алма-Атинское художественное училище, где занималась в мастерской народного художника Казахской ССР A. M. Черкасского, в 1956 году — Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина по классу живописи М. П. Бобышева.

В 1956—1957 годах преподавала в Алматинском художественном училище. В 1971—1974 годах работала главной художницей Казахского театра оперы и балета. Ею созданы эскизы к декорациям и костюмам опер: «Ер Тарғын» Е. Брусиловского (1967), «Жұмбак қыз» С. Мухамеджанова (1972), «Чио-Чио-Сан» Дж. Пуччини (1972), к балетам «Дорогой дружбы» Н. Тлендиева (1957) и «Камар cұлу» В. Великанова (1958), кинофильму «Кыз Жибек» (1969—1971).

С 1957 года — член Союза художников Казахстана.

В начале 1970-х стала главной художницей Казахского государственного театра оперы и балета им. Абая.

Умерла в 2013 году в Алмате.

Основные работы 
 спектакль «Акбопе» (ТЮЗ, 1957),
 балет «Дорога дружбы» (1958),
 опера «Ер-Таргын» (1967),
 балет «Козы-Корпеш — Баян-Сулу» (1971—1972),
 опера «Жумбак Кыз» (1972),
 опера «Чио-Чио-Сан» (1972—1973),
 опера «Алпамыс» (1973, 1979),
 опера «Аида» (1978) и др.

Живописные работы 
 «Портрет Народной артистки Казахской ССР Шары Жиенкуловой» (1958),
 «Портрет Народной артистки Казахской ССР Шолпан Джандарбековой» (1960),
 «Портрет Куляш Байсеитовой» (1962),
 «Портрет Дины Нурпеисовой» (1965),
 триптих «Народная мастерица» (1967),
 казахский вальс
 «Портрет А. Кастеева» (1967),
 «Портрет М. Ауэзова» (1969),
 «Портрет С. Муканова» (1969),
 «Автопортрет с семьей» (1978)

Роли в кино 
 1949 — Алитет уходит в горы — Тыгрена
 1957 — Ботагоз — Ботагоз 1959 — Однажды ночью — Тана
 1971 — Кыз Жибек — Айгоз, мать Жибек
 1972 — Возраст тревог — мать Анвара

Награды 
 1959 — Орден «Знак Почёта» (СССР)
 1965 — Заслуженный деятель искусств Казахской ССР
 1970 — Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 1981 — Орден Дружбы народов (СССР)
 1987 — Медаль «Ветеран труда» (СССР)
 1987 — Народный художник Казахской ССР
 1999 — орден «Парасат» РК
 2002 — премия «Тарлан» за вклад в искусство
 2009 — Орден «Достык» І степени РК

Ссылки 
 Бюро ЮНЕСКО в Алматы

Выпускники Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Преподаватели Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства
Художники СССР
Актрисы СССР
Художники Казахстана
Актрисы Казахстана
Народные художники Казахской ССР
Киноактрисы Казахстана